Pragmatická sankce může být:
 Pragmatická sankce
 Pragmatická sankce (1830)
 Pragmatická sankce (římské právo)

Související články 
 sankce – rozcestník